NGC 4898-2 (другие обозначения — RB 94, DRCG 27-120, PGC 44741) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4898
Волосы Вероники (созвездие)